Falcó, ocell del gènere dels falcònids
 Falcó (política), membre dels antics clubs de joves treballadors de la República Democràtica Alemanya (Die Falken)
 Falcons, manifestació tradicional gimnàstico-esportiva.
 Falco (cantant), cantant austríac
 Joaquim Falcó